L'European Shield 2003-04 (; ), per motivi di sponsorizzazione nota anche come Parker Pen Shield 2003-04, fu la 2ª edizione dell'European Shield, competizione per club di rugby a 15 organizzata da European Rugby Cup come terzo torneo per rango dopo Heineken Cup e Challenge Cup.

La competizione si svolse dal 10 gennaio al 21 maggio 2004 tra 16 formazioni provenienti da 5 federazioni (, , Italia,  e ), 12 delle quali eliminate al primo turno di qualificazione della Challenge Cup 2003-04.

Il trofeo si tenne a eliminazione diretta e nella finale, che si tenne a Parma, la francese  batté 25-19 l'italiana .

Formula 
Il torneo si svolse completamente a eliminazione diretta a doppio turno, esclusa la finale che si tenne in gara unica.
Il quadro delle 16 partecipanti fu così composto:
 le 12 peggiori perdenti al primo turno di qualificazione della Challenge Cup 2003-04
 2 squadre provenienti dal 
 2 squadre provenienti dalla 
In tutte le fasi del torneo in gara doppia, il criterio principale ai fini del passaggio del turno fu il punteggio combinato tra i due incontri e, a seguire, il conteggio delle mete marcate da ciascuna squadra nel doppio confronto.

La finale si tenne al vecchio stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Squadre partecipanti 

:
 
:
 

Italia:
 
 
 
 
 
 
 

:
 
 
:

Incontri a eliminazione

Finale

Note

Voci correlate 
 European Challenge Cup 2003-2004